Steinschneider steht für:
 Steinschneider, einen medizinischen Beruf, siehe Lithotomus
 Gemmenschneider, einen Kunsthandwerker, siehe Glyptik
 Steinschneider (Familien)

Steinschneider ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Moritz Steinschneider (1894–1944), Rechtsanwalt Emigrant und Opfer des NS-Terrors; Ehemann von
 Eva Steinschneider (1899–1968), Emigrantin und Kommunalpolitikerin in Frankfurt am Main
 Gustav Steinschneider (1899–1981), Philosoph und Straßenfeger in Tel Aviv, Ehemann von Toni Halle
 Herbert Steinschneider (1921–1990), evangelischer Pastor
 Hermann Steinschneider (1889–1933), österreichischer Trickkünstler, siehe Erik Jan Hanussen
 Karl Steinschneider, früher zionistischer Pionier in Palästina, Agronom und Übersetzer; verheiratet mit Kitty Marx-Steinschneider (1905–2002)
 Kitty Marx-Steinschneider (1905–2002), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Lilly Steinschneider (1891–1975), österreichische Flugpionierin
 Malvine Charlotte Steinschneider, Frau von Edmund Husserl
 Max Steinschneider (1853–1915), Jurist und Pionier des Genossenschaftswesens
 Moritz Steinschneider (1816–1907), österreichischer Bibliograph und Orientalist
 Otto Robert Steinschneider (1921–2004), österreichischer Rundfunkpionier, legte sich in der Résistance den Namen Pierre Séguy zu
 Tom Steinschneider (1927–1999), Biologe und Informationswissenschaftler, siehe Tom Stonier

Siehe auch:
 Stein-Schneider